Бацање кладива у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржано је 25. и 26. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013. није бранила Татјана Белобородова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовала је 31 атлетичарка из 21 земље.

  Азербејџан (1)
  Аргентина (1)
  Белорусија (2)
  Венецуела (1)
  Италија (1)
  Канада (1)
  Кина (3)
  Куба (1)
  Мађарска (2)
  Молдавија (2)
  Немачка (2)
  Пољска (3)
  САД (3)
  Словачка (1)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Француска (1)
  Чешка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
22. август 2015..
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2015.
|-
| Олимпијски рекорди
| Татјана Белобородова || 
| 78,18
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 10. август 2012.
|-
|  Светски рекорд
| Анита Влодарчик || 
| 81,08
| Cetniewo, Пољска
| 1. август 2015.
|-
|  Рекорд светских првенстава
| Татјана Белобородова || 
| 78,80
| Москва, Русија
| 16. август 2013.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| rowspan="2" | Анита Влодарчик || rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 81,08
| rowspan="2" | Cetniewo, Пољска
| rowspan="2" | 1. август 2015.
|-
| Европски рекорд
|-
| Северноамерички рекорд
| Јипси Морено || 
| 76,62
| Загреб, Хрватска
| 9. септембар 2008.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Џенифер Далгрен || 
| 73,74
| Буенос Ајрес Аргентина
| 10 април 2010.
|-
| Афрички рекорд 
| Ејми Сене || 
| 64,87
| Форбах, Француска
| 25. мај 2014.
|-
| Азијски рекорд
| Ванг Џенг || 
| 77,68| Ченгду, Кина
| 27. март 2014.
|-
| Океанијски рекорд| Бронвин Иглс || 
| 71,12| Аделејд, Аустралија
| 6. фебруар 2003.
|-
!colspan="6" | Рекорди после завршеног Светског првенства 2015.
|-
|  Рекорд светских првенстава| Анита Влодарчик || 
| 80,85| Пекинг, Кина
| 26. август 2015.
|}

 Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2015. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2015.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 72,50 метра (КВ), коју су испуниле 4 такмичарке, а још 8 се пласирале према постигнутом резултату (кв'''),,.

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном